Чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров 1988 года — соревнование по фигурному катанию среди юных спортсменов мира в сезоне 1987—1988, организованное Международным союзом конькобежцев (ИСУ).

Чемпионат впервые прошёл на австралийском континенте в крупнейшем городе Австралии Брисбене с 8 по 12 декабря 1987 года.

Участники 
Соревнования проходили в мужском, женском одиночном катании, парном фигурном катании и в спортивных танцах на льду. Юниорами, по правилам ИСУ того времени, считались юноши и девушки, на 1 июля 1987 года, не достигшие возраста 19 лет (кроме мужчин, выступающих в парах и танцах на льду, их возрастной предел — 21 год).

Медальный зачёт

Результаты

Юноши

Девушки

Спортивные пары

Танцы на льду

Примечания

Ссылки 
 

1987 год в фигурном катании
Юниоры
Фигурное катание
Спорт в Австралии в 1987 году
Международные спортивные соревнования в Брисбене